Die Scottish Football League Division Two wurde 1964/65 zum 59. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die 59. Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two. In der Saison 1964/65 traten 19 Vereine in insgesamt 36 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient. Die Meisterschaft gewann Stirling Albion, das sich zusammen mit dem Zweitplatzierten Hamilton Academical den Aufstieg in die Division One sicherte. Torschützenkönig mit 33 Treffern wurde William Forsyth von Hamilton Academical.

Statistik

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Weblink 
 Scottish Division Two 1964/65 bei statto.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1964/65
1964 65